Маникгандж:
 Маникгандж — город и муниципалитет в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого округа и подокруга Маникгандж-Садар.
 Маникгандж — округ в центральной части Бангладеш, в области Дакка.

См. также 
 Маникгандж-Садар